Sezon (1938/1939) był 36. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 14 drużyn. Tytułu nie obroniła drużyna Ferencvárosi FC. Nowym mistrzem Węgier został zespół Újpest FC. Tytuł króla strzelców zdobył Gyula Zsengellér, który w barwach Újpest FC strzelił 56 goli.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
1938 w piłce nożnej
1939 w piłce nożnej